650 Amalasuntha – asteroide della fascia principale
 Cratere Amalasuntha – cratere sulla superficie di Venere